León Febres Cordero Rivadeneira – politico ecuadoriano, Presidente dell'Ecuador dal 1984 al 1988
 Patricia Rivadeneira – attrice e gestore culturale cilena
 Susana Rivadeneira – modella ecuadoriana, Miss Ecuador 2004